Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 2000 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin war Lindsay Davenport. Das Finale bestritten Venus Williams und Lindsay Davenport, das Williams in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2000